Grieks basketbalteam (mannen)
 Grieks basketbalteam (vrouwen)